Ово је списак највећих градова у Мексику.

Спољашње везе
Национални институт Мексика за статистику
Подаци о становништву градова Мексика, актуелни и историјски

Градови у Мексику
Википројект географија/Насеља у Мексику
Списак градова